Azzanesi – abitanti di Azzano (Spoleto)
Azzanesi – abitanti di Azzano Decimo
Azzanesi – abitanti di Azzano Mella
Azzanesi – abitanti di Azzano San Paolo
Azzanesi – abitanti di Azzano d'Asti